El club de la comedia es el nombre de dos programas humorísticos:

 El club de la comedia, programa de televisión chileno.
 El club de la comedia, programa de televisión español.